geba – pismo ludu Naxi w Chinach
 Gêba – rzeka w Afryce Zachodniej